Блокування:

 Здійснення блокади.
 Об'єднання держав, партій, груп у політичний блок
 Технічний прийом у спорті для затримання противника.
 Сукупність методів і засобів, що забезпечують фіксацію робочих елементів апарата, напр. закриття телефонної лінії, зайнятої одним з абонентів.
 Регулювання руху поїздів на перегонах за допомогою спеціальних пристроїв (семафорів тощо).
 Деформація, яка відбувається в кристалах при напруженні, що перевищує межу їх міцності. Починається вона з утворення мозаїчності й може закінчитися перетворенням монокристалу в полікристалічний агрегат.

Література

Див. також 
 
 Блокування Вікіпедії в КНР
 Блокування (радіотехніка)
 Блокування сенсорного екрану
 Блокування клавіш